Darro (gemeente), gemeente in Spanje
 Darro (rivier), rivier in Spanje